Луи Габриэль дю Бюа-Нансе (; ,  — , ) — французский  и .

Из дворянского рода. Был учеником Жана Фолара. Занимал пост французского посланника в Дрездене и Регенсбурге, затем вышел в отставку и поселился в Германии. Был близок к янсенизму. Известен как автор ряда трудов по истории Германии, носивших также отчасти полемический характер — особенно «Максимы о монархическом правлении» (; 1778, в четырёх выпусках), написанные в ответ на «Максимы о французском государственном праве» аббата Мея (переработанные Габриэлем Никола Мольтро). Написал также трагедию «Карл Великий».

Граф дю Бюа ввёл в научный оборот памятник по истории народов Европы IX века — «Баварский Географ» и перевёл его на французский язык. По публикации дю Бюа памятник анализировал Н. М. Карамзин.

Библиография 
 Tableau du Gouvernement de l’Allemagne, 1755
 Origines ou l’Ancien Gouvernement de l’Allemagne, 1757
 L’Histoire Ancienne des Peuples de l’Europe, 1772
  Recherches sur l’Histoire d’Allemagne, 1772

Примечания 

 François-Xavier de Feller. Dictionnaire historique; ou, Histoire abrégée des hommes qui se sont fait un nom, t. 4, Paris, Houdaille, 1836, p. 225. 

Историки Франции